Osoby:
 Henk Kossen – holenderski teolog
 Johannes Kossen – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Cossen
 Kössen